Койл () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Джеймс Койл (1958) — викладач англійської мови.
 Джон Койл (1932—2016) — шотландський футболіст, нападник.
 Надін Койл (1985) — британо-ірландська співачка, солістка дівочого поп-гурту «Girls Aloud».
 Чарлі Койл (1992) — американський хокеїст.
 Енія Койл (ірл. Eithne Ni Cumhaill; 1897 — 1985) — ірландська громадська діячка.
Англійські прізвища